Atlántico Norte hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Una zonificación del océano Atlántico;
 Corriente del Atlántico Norte, corriente oceánica;
 Oscilación del Atlántico Norte, fenómeno climático;
 Región autónoma de la Costa Caribe Norte, de Nicaragua.

Instituciones
 El espacio —marítimo y continental— incluido en el Tratado del Atlántico Norte;
 La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), organización internacional que surge de dicho tratado;
 El Consejo del Atlántico Norte, su más alta institución;